Prinsesse Nathalie til Sayn-Wittgenstein-Berleburg (; født 2. maj 1975) er en tysk-dansk prinsesse og dressurrytter. Hun er yngste datter af Prins Richard af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og Prinsesse Benedikte af Danmark. Som dressurrytter stiller hun op for Danmark og har repræsenteret nationen to gange ved de olympiske lege.

I 2017 overtog hun stillingen som landstræner for det danske dressurlandshold.

Prinsesse Nathalie er ikke arveberettiget til den danske trone, jævnfør Frederik 9.s samtykke til prinsesse Benediktes ægteskab med prins Richard; hvis prinsesse Nathalie skulle være arveberettiget, skulle hun være flyttet til Danmark, da hun blev skolepligtig.

Biografi 

Prinsesse Nathalie blev født den 2. maj 1975 i København som tredje barn og anden datter af H.H. Prins Richard af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og H.K.H. Prinsesse Benedikte af Danmark.

Hun har to søskende, en storebror Prins Gustav af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og en storesøster Prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Hun voksede op på Berleburg Slot i byen Bad Berleburg nær Dortmund i delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Prinsesse Nathalie blev dansk statsborger den 19. maj 1998.

Udover at være kusine til Kronprins Frederik og Prins Joachim via sin mor, Prinsesse Benedikte, er hun også kusine til Donatus, Prins og Landgreve af Hessen via sin faster Tatiana af Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Ægteskab og børn 
Ved en højtidelighed den 27. maj 2010 i Orangeriet i slotsparken i Berleburg indgik prinsesse Nathalie borgerligt ægteskab med den tyske statsborger Alexander Johannsmann og kirkeligt den 18. juni 2011 i Bad Berleburg i Tyskland.

Den 24. juli 2010 fik parret sønnen Konstantin Gustav Heinrich Richard. Fødslen fandt sted på Helios-Klinikken i Bad Berleburg. Konstantin blev døbt 26. december (2. juledag) 2010 ved en privat ceremoni i slotskappellet i Berleburg. Sognepræst Claudia Latzel-Binder døbte ham. Kronprinsesse Mary af Danmark var gudmor. Ann-Kathrin Johannsmann og prins Gustav af Berleburg var faddere.

Den 13. august 2014 blev det annonceret, at prinsesse Nathalie var gravid med barn nummer to. En datter, Louisa Margareta Benedikte Hanna, blev født den 28. januar 2015 i Bad Berleburg i Tyskland. Louisa blev døbt 2. april 2016 ved en privat ceremoni.

Parret blev skilt sommeren 2022.

Sportslig karriere 

Prinsesse Nathalie har i flere år tilhørt den danske elite inden for dressur. Hun stiller op for Danmark og var reserve for dressurholdet ved OL i 2000 og 2004. I 2008 var hun (med hesten Digby) sammen med Anne van Olst og Andreas Helgstrand på holdet, der vandt bronzemedalje. Hun deltog også ved legene i London 2012, hvor hun, Anne van Olst og Anna Kasprzak fik en fjerdeplads.

Danske mesterskaber 
  2001
  2002
  2003
  26. juli 2009 på hesten Rigoletto.

Europamesterskaber 
  2001 for hold

Olympiske lege 
  2008 for hold

Anetavle

Noter

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 Prinsesse Nathalies officielle hjemmeside 
 Konstantin Johannsmanns dåb  

Ryttere fra Danmark
Dressurryttere fra Danmark
Personer fra København
Nathalie
Olympiske bronzemedaljevindere fra Danmark
Medaljevindere fra Danmark ved sommer-OL 2008
Deltagere for Danmark ved sommer-OL 2012